Il torneo del fioretto individuale maschile del campionato mondiale di scherma 2019 si è svolto il 20 luglio 2019 a Budapest in Ungheria. Le qualificazioni si sono svolte il 17 luglio 2019.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2019